Lengyel Péter (1929–2020) amerikai magyar biokémikus, az MTA tagja
Lengyel Péter (1939) író, műfordító
Lengyel Péter (1950–2021) festőművész
Lengyel Péter (1956) koreográfus